Hrvatski otoci:
 Plitki Kukuljar (Vodnjak)
 Vodnjak Veliki
 Vodnjak Mali